Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis zum 28. April 2013 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt. Letztere haben jedoch im Gegensatz zur BRD Năstase Țiriac Trophy, die nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehört hat, zur Kategorie ATP World Tour 500 gezählt.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Gilles Simon, der das Turnier 2012 zum dritten Mal gewinnen konnte. Titelverteidiger im Doppel war die Paarung Robert Lindstedt und Horia Tecău. Während Simon im Halbfinale gegen den späteren Sieger Lukáš Rosol verlor, konnte Tecău mit seinem neuen Partner Max Mirny den Vorjahressieg wiederholen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel haben jeweils ein Freilos in die zweite Runde bekommen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 hat vom 20. bis zum 22. April 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, haben die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde erhalten. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Bukarest